Орге́евский райо́н (, Район Оргеев) — административно-территориальная единица Республики Молдова.

История 
Как и большинство районов Молдавской ССР, образован 11 ноября 1940 года с центром в городе Оргеев. До 16 октября 1949 года находился в составе Оргеевского уезда, после упразднения уездного деления перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

С 31 января 1952 года по 15 июня 1953 года район входил в состав Кишинёвского округа, после упразднения окружного деления вновь перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

9 января 1956 года в состав Оргеевского района переданы территории упраздняемых Киперченского (около трети) и Сусленского (большая часть) районов. 30 марта 1962 года к Оргеевскому району была присоединена часть территории упразднённого Криулянского района.

19 декабря 1962 года город Оргеев был передан в республиканское подчинение и выведен из состава района.

С 1999 года по 2002 год, в рамках проводимой административной реформы, район являлся частью Оргеевского уезда. После упразднения уездного деления, район вновь стал самостоятельной административной единицей.

Населённые пункты

Население 
Численность населения по годам, человек:

Достопримечательности 

 Между сёлами Требужены и Бутучены находится древний город Старый Орхей (), который является одним из самых древних поселений людей в Молдавии.
 В 30 км от Оргеева в селе Донич находится дом-музей молдавского баснописца Александру Донича.
 В селе Иванча, в усадьбе боярина Карпа Балиоза с 1984 года действует «Музей народных промыслов».
 Иванчский парк площадью 3 га возле села Иванча.
 Курковский Рождество-Богородичный монастырь.
 Лесной природный заповедник Коблень — особо охраняемая территория Республики Молдова площадью 33,5 гектар, отличающаяся богатым биоразнообразием, водными и природными ресурсами.
 Национальный парк «Орхей», создан в 2013 году для охраны природы и ландшафтов Кодр.

Интересные факты 
В 1974 году комсомольско-молодёжный коллектив молочнотоварной фермы племсовхоза «Малаешты» Оргеевского района стал лауреатом Премии комсомола Молдавии имени Бориса Главана в области производства.

Известные люди

В районе родились 
 Лазо, Сергей Георгиевич (1894—1920) — советский революционер.
 Чебан, Тамара Савельевна (1914—1990) — молдавская певица, народная артистка СССР (1960).
 Гарштя, Вера Александровна (р.1927) — хормейстер, народная артистка СССР (1987).
 Курбет, Владимир Козьмович (р.1930) — балетмейстер, хореограф, народный артист СССР (1981).
 Сырбу, Раду (р. 1978) — молдавский музыкант, певец.
Меир Дизенгоф, первый мэр Тель-Авива, общественный деятель

В районе жили, работали и учились 
 Котовский Григорий Иванович (1881—1925) — советский революционер, легендарный советский командир времён Гражданской войны, в юности жил и учился в агрономическом училище в с. Кукурузены

Примечания

Ссылки 

Районы Молдавии
Районы Молдавской ССР